Fouquières kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Fouquières-lès-Lens, kommun, Département du Pas-de-Calais, 
 Fouquières-lès-Béthune, kommun, Département du Pas-de-Calais,